Peitschenmast steht für
 Peitschenmast (Laternenmast)
 Peitschenmast (Segeln)